Andrzej Górski – podkomorzy poznański, dworzanin królewski, komandor joannitów poznańskich
 Andrzej Górski (zm. 1626) –  podskarbi nadworny koronny, wojewoda mazowiecki, kasztelan halicki i kamieniecki, starosta owrucki, strzelecki, dyplomata
 Andrzej Górski (ur. 1946) – polski immunolog
 Andrzej Górski (1951–2020) – polski działacz opozycji w okresie PRL, kawaler orderów